Pumi bezeichnet:
 eine Bezeichnung für die Primi, ein Volk in China
 Pumi (Hunderasse), eine Hunderasse
 die Bezeichnung für eine Fahrmischerbetonpumpe, eine Maschine die von der Firma Putzmeister AG hergestellt und die gleichzeitig Pumpen und Mischen kann
 die Abkürzung für Putzmittelraum in Bauplänen

PUMI